Miejscowości w USA:
 Seminary – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Covington
Gminy w USA:
 Seminary (ang. Seminary Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette